

Sigle 
PAB – Provincia Autonoma Belluno, partito politico che combatte per l'autonomia della provincia di Belluno

Codici 
 PAB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bilaspur (India)
 PAB – codice valutario ISO 4217 del Balboa panamense, valuta del Panama